Butenheim est un village disparu de la plaine du Rhin en Alsace, situé entre Hombourg et Petit-Landau, dans le département actuel du Haut-Rhin.

Il est mentionné entre 1064 et la fin du  et se situait à proximité du château de Butenheim (ancienne motte castrale).

Il aurait disparu, soit à la suite de faits de guerre (Guerre de Trente Ans), soit en raison des inondations répétées du Rhin.

Un hameau, appelé Saint-Martin, fut édifié à la fin du  sur l'emplacement du cimetière de Butenwald : dès 1470 y avait été construite l'église Saint-Martin de Butenheim.

Le château abritait une seigneurie importante, passée entre les mains des Habsbourg au . En 1111, il aurait été le décor de l'assassinat de Otto, comte de Habsbourg, par Hesson de Usenberg, un noble de Brisgau. 

Vers 1335, le château passe aux Hungerstein, vers 1423 aux Andlau. Il est endommagé en 1468 par les Suisses, ruiné pendant la guerre de Trente Ans, et ses ruines rasées en 1865.

Le site a été fouillé au cours des années 1980.

Il ne subsiste plus aujourd'hui du château et du village qu'un bosquet au milieu des champs, abritant quelques vestiges de murs et de circonvallations, entre le Rhin et la route , au lieu-dit Altdorf, dans la commune de Petit-Landau.

Sources 
 Hervé de Chalendar, série Villages disparus publiée dans le journal L'Alsace en 2012.
 .

Village disparu dans le Haut-Rhin